Brantes est un nom propre.

Toponyme 

 Brantes, commune française du département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Patronyme  

 Anne-Aymone Sauvage de Brantes (née en 1933), épouse de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française ;
 Emmanuel de Brantes (né en 1964), galeriste, journaliste et chroniqueur culturel français, neveu de la précédente.

Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme